Isoletto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Isoletto (klippa), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 
 Isoletto (ö), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar